Вен-сюр-Карамі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний схід від Парижа, 65 км на схід від Марселя, 39 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 360 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 940,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Вен-сюр-Карамі на сайті французького Національного інституту географії 
 Вен-сюр-Карамі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вен-сюр-Карамі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вен-сюр-Карамі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вен-сюр-Карамі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар